Por Mimosa pode estar à procura de:

Mimosa - β Cru; estrela do Cruzeiro do Sul.
Mimosa - género de plantas fabáceas.
Mimosa - Árvore originária da Austrália.
Mimosa - um coquetel.
1079 Mimosa
Tangerina - fruta cítrica de cor alaranjada e sabor adocicado.

Desambiguação